Fuoco incrociato (Rapid Fire) – film del 1989
 Drago d'acciaio (Rapid Fire) – film del 1992
 Rapid Fire – film del 2006
 Rapid Fire – videogioco del 1987